One from the Modern è il quarto album in studio del gruppo rock britannico Ocean Colour Scene, pubblicato nel 1999.

Tracce

Collegamenti esterni